Coniothecium är ett släkte av svampar. Coniothecium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Coniothecium